DABB steht als Abkürzung für:

 den ICAO-Code des Flughafens Annaba
 Deutscher Amateur-Billard-Bund (1911–1933)

Abkürzung